Der Dreisprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 23. und 25. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Weltmeister wurde der Deutsche Charles Friedek. Er gewann vor dem bulgarischen EM-Dritten von 1998 Rostislaw Dimitrow. Bronze ging an den britischen Weltmeister von 1995, Vizeweltmeister von 1997, WM-Dritten von 1993, Olympiazweiten von 1996, Europameister von 1998 und Weltrekordinhaber Jonathan Edwards.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Im Finale am 25. August wurden folgende Bestleistungen / Rekorde aufgestellt:
 Weltjahresbestleistung: 17,59 m – Charles Friedek (Deutschland)
 Landesrekord: 17,29 m – Paolo Camossi (Italien)

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Der Wind beeinflusste den Wettbewerb kaum. Es gab nur einen einzigen gültigen Sprung mit einer Windunterstützung über dem erlaubten Wert, der jedoch keine Bedeutung hatte.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
23. August 1999, 18:00 Uhr

39 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 17,00 m. Sechs Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten schließlich 16,70 m für die Finalteilnahme.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

25. August 1999, 20:05 Uhr

Video 
 Charles Friedek 17,59 m, Edwards, Tsiamita Sevilla 1999, Video veröffentlicht am 24. Januar 2015 auf youtube.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Men Triple Jump Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 19. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Triple Jump, Seville 1999, S. 179 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 19. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla